Hipótesis puede hacer referencia a:

 Hipótesis (método científico), suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una o más consecuencias.
 Hipótesis (lógica), fórmula de la que se parte para alcanzar finalmente otra fórmula mediante deducciones válidas.

Enlaces externos